Николай Михайлович Нефёдов — советский конструктор и изобретатель, руководитель работ в области создания ракет и изделий ракетной техники, лауреат Ленинской премии (1976).
С 1951 г. работал в МИТ (Московском институте теплотехники). В 1960—1980-е гг. заместитель главного конструктора и начальник отделения № 1 (секторы — внешняя баллистика; аэродинамика; прочность и нагрузки; динамика движения; вычислительные работы на ЭВМ).

В 1980—1990-х гг. — первый заместитель начальника отделения.

Руководитель работ в области создания ракет и изделий ракетной техники.

Лауреат Ленинской премии (1976) — за создание ракетного комплекса «Темп-2С».

Получил 92 авторских свидетельства на изобретения, из них 48 внедрены в производство. Заслуженный изобретатель РСФСР.

Источники 
 https://oboron-prom.ru/page,8,predpriyatiya-1.html 
 http://rvsn.ruzhany.info/mit60.html 
 Фото http://rvsn.ruzhany.info/0_2018/mit70_01_01.html 
 фото http://makeyev.msk.ru/pub/sys/2006/MITu-60.html